L'edizione 1952-53 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Karl-Alfred Jakobsson (GAIS), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Malmö FF campione di Svezia 1952-53.
 Örebro SK e IFK Malmö retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
Campionato svedese di calcio